En histoire, une période de reconstruction est le temps de réparation et de remise en état des infrastructures, des logements, des moyens de transport, etc., après une guerre. Selon les contextes nationaux, une de ces périodes peut être appelée, de manière absolue, la Reconstruction. Voir :
Reconstruction après la guerre de Sécession, aux États-Unis entre 1863 et 1877 environ ;
Reconstruction en France et en Belgique après la Première Guerre mondiale ;
Reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, et notamment :
Reconstruction en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale,
Reconstruction en France après la Seconde Guerre mondiale.

 Voir Reconstruction pour le film danois de Christoffer Boe sorti en 2003.
Reconstruction est un éphémère groupe musical américain constitué par John Kahn (1979).
 Reconstruction est un bulletin incarnant une tendance de gauche du syndicat français CFTC qui, animée notamment par Eugène Descamps, y conquit la majorité et fut à l'origine de sa transformation en CFDT en 1964.

he:שחזור